Chirilă este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Constantin Chirilă (primar al Clujului), primar român
 Constantin Chirilă (deputat) (n. 1961), om politic român
 Eugen Chirilă (1921-1991), istoric, numismat și arheolog român
 Ioan Chirilă (1925-1999), jurnalist și scriitor român
 Ionuț Chirilă (n. 1966), antrenor de fotbal român
 Iosif Chirilă (n. 1983), canoist român
 Mariana Chirilă (n. 1964), atletă română
 Oana Chirilă (n. 1981), jucătoare română de handbal
 Paula Chirilă (n. 1975), actriță română și prezentatoare de televiziune
 Trifu Chirilă (n. 1939), deputat român
 Tudor Chirilă (n. 1974), actor și muzician român
 Virgil Alin Chirilă (n. 1983), deputat român

Nume de familie românești